Maku steht für:
 Maku (Iran), Stadt im Iran
 Maku (Verwaltungsbezirk), Verwaltungsbezirk (Schahrestan) im Iran
 Maku (Armenien), Region des historischen Armenien

Maku oder Makú steht für:
 Maku (Ethnie), Volksgruppe in Brasilien
 die Maku-Sprachen, indigene südamerikanische Sprachfamilie